Плаза де Гаљос има више значења:

 Плаза де Гаљос, Ел Кучариљо (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Плаза де Гаљос (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Плаза де Гаљос (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Плаза де Гаљос (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Плаза де Гаљос (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику